Мария Яковлевна Кондратюк (род. , село Новоивановка Хорольского района Полтавской области) — украинская советская деятельница, регулировщица радиоаппаратуры Львовского производственно-технического объединения «Электрон». Депутат Верховного Совета СССР 8-9-го созывов.

Биография 
Родилась в крестьянской семье.

С 1959 года — монтажница Львовского телевизионного завода. Окончила Львовское профессионально-техническое училище.

С 1966 года — регулировщица радиоаппаратуры Львовского телевизионного завода (затем — Львовского производственно-технического объединения «Электрон»). Ударница коммунистического труда. Заочно получила высшее образование.

Потом — на пенсии в городе Львове.

Награды 
 орден Ленина
 медали

Источники 
 газета «Вільна Україна», Львів — 1974 — 7 червня.

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Родившиеся в Хорольском районе (Полтавская область)